zaplecze – pomieszczenie lub teren
 zaplecze – element grzbietowej strony ciała sześcionogów